Makrellbekken (wijk) - wijk in Vestre Aker, agglomeratie Oslo
 Makrellbekken (metrostation) - metrostation in bovenstaande wijk